The Danger Zone – film del 1918 diretto da Frank Beal
The Danger Zone – film del 1925 diretto da Robert N. Bradbury
The Danger Zone – film del 1987 diretto da Henry Vernon
The Danger Zone – cortometraggio del 2008 diretto da Matt Bettinelli-Olpin